Osoby o tym nazwisku:
 Janina Labocha – polska filolog
 Stanisław Labocha – polski kolarz szosowy